

Patronyme 

 Jean Berrier (1766-1824), homme de lettres français ;
 Kléber Berrier (1889-1985), dernier « taxi de la Marne »;
 Noël Berrier (1914-1986), homme politique français ;
 Franck Berrier (1984-2021) joueur de football français ;
 Pollard Berrier (?-) chanteur américain.

Pseudonyme 
 Florent Berrier était le nom de résistant de Claudius Four (1895 - 1943), militaire français, Compagnon de la Libération.